() é uma empresa de aço com sede em Chiyoda, Tóquio, formada em 1950 no Japão.

Empresas do Japão